Бельчиков:

 Бельчиков, Николай Фёдорович (1890—1979) — советский литературовед.
 Бельчиков, Юлий Абрамович (род. 1928) — советский и российский лингвист, русист, профессор МГУ.